

Astronomia 
 4551 Cochran – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Cochran – capoluogo della Contea di Bleckley, Georgia (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Cochran – album di Wayne Cochran del 1972

Persone 
Cochran è un cognome di origine scozzese. Tradizionalmente gli appartenenti alla famiglia provengono dalle Lowlands scozzesi occidentali. Può riferirsi a:
 Barbara Cochran (1951) – sciatrice alpina statunitense
 Bob Cochran (1951) – sciatore alpino statunitense
 Commodore Cochran (1902-1969) – atleta statunitense
 Eddie Cochran (1938-1960) – cantante e compositore statunitense, nato Edward Ray Cochrane
 Jacqueline Cochran (1906-1980) – aviatrice statunitense
 Jimmy Cochran (1981) – sciatore alpino statunitense
 Lindy Cochran (1953) – sciatrice alpina statunitense
 Marilyn Cochran (1950) – sciatrice alpina statunitense
 Neil Cochran (1965) – nuotatore scozzese
 Robert Cochran (...) –  sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
 Roy Cochran (1919-1981) – atleta statunitense
 Thad Cochran (1937-2019) – politico statunitense
 William Gemmell Cochran (1909-1980) – statistico britannico